Рябиновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кировская область
 Рябиновское сельское поселение — входит в Кумёнский район
 Рябиновское сельское поселение — входит в Нолинский район